Die Saison 2014/15 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die einundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 20. September 2014 und endete am 11. April 2015. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der SV Lindow-Gransee. Da kein Verein einen Lizenzantrag für die erste Liga stellte, gab es aus dieser Klasse keinen Aufsteiger. Einziger Absteiger waren die KMTV Eagles Kiel.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 TSG Solingen Volleys
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TSV Giesen/Hildesheim
 SV Lindow-Gransee
 VI Frankfurt
 KMTV Eagles Kiel
 FC Schüttorf 09
 TuB Bocholt
 VV Humann Essen
 DJK Delbrück
 SF Aligse
 USC Braunschweig

Meister der Saison 2013/14 wurden die Netzhoppers KW-Bestensee, die mit der SVG Lüneburg in die 1. Bundesliga aufstiegen. Außerdem erhielt der VC Olympia Berlin ein Sonderspielrecht für die 1. Bundesliga. Der Rumelner TV zog aus der Liga zurück, weshalb der VV Humann Essen und die DJK Delbrück die Klasse trotz des sportlichen Abstiegs halten konnten. Aus der Dritten Liga stiegen die SF Aligse und der USC Braunschweig in die 2. Bundesliga Nord auf. Darüber hinaus erhielt das Volleyball-Internat Frankfurt ein Sonderspielrecht für die Saison 2014/15.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der SV Fellbach. Da die Schwaben jedoch auf einen Aufstieg verzichteten, spielte die TG 1862 Rüsselsheim in der Saison 2015/16 im deutschen Volleyball-Oberhaus. Einziger Absteiger war der erst zu Saisonbeginn aufgestiegene TV 05 Waldgirmes.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 Oshino Volleys Eltmann
 SV Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 L.E. Volleys
 TG 1862 Rüsselsheim
 SV Schwaig
 TSV GA Stuttgart
 TV 05 Waldgirmes

Nach der Saison 2013/14 stieg der TSV Herrsching als Drittplatzierter in die 1. Bundesliga auf. Den Gang in die Drittklassigkeit traten der TuS Durmersheim, die TGM Mainz-Gonsenheim und der VCO Kempfenhausen an. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren die Oshino Volleys Eltmann und der TV 05 Waldgirmes. Ein Sonderspielrecht hatten die VolleyYoungStars Friedrichshafen.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2014 15
Volleyballsaison 2014/15